Beaufort County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Beaufort County (North Carolina)
 Beaufort County (South Carolina)